Motten bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Motten (Bayern), Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen
 Motten (Gemeinde Heidenreichstein), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Motten, eine mittelalterliche Bezeichnung für das später Amt Schwarzenfels genannte Gebiet (heute: östlicher Main-Kinzig-Kreis)
weiteres:
Schwelen

Siehe auch:
 Motte
 Moten